Seznam guvernerjev ZDA zajema trenutne guvernerje 50 zveznih držav ZDA. 

 

Poleg držav, spadajo pod ZDA še druga območja. Guvernerji le-teh so našteti v spodnjem seznamu.